Прича́стие — присоединение к чему-либо, становление частью этого; многозначный термин.
 Причастие (калька с ) в грамматике — часть речи или особая форма глагола.
 Причастие (Святые Тайны, евхаристия, святое причастие, причащение) в христианской религии — таинство. Также используется для обозначения Святых Даров.
 «Причастие» () — шведский кинофильм режиссёра Ингмара Бергмана.
 «Причастие в Русской земле» — владение одного из киевских князей-соправителей во 2-й пол. XII века.